Immxrtalisatixn (читается как Immortalisation; стилизовано под маюскул) — восьмой студийный альбом британского рэпера Scarlxrd. Он был выпущен 4 октября 2019 на лейблах Island Records и Lxrd Records.

Thrxwaways As Prxmised 

Thrxwaways As Prxmised (читается как Throwaways As Promised; стилизовано под маюскул) — дебютный мини-альбом британского рэпера Scarlxrd. Он был выпущен 4 октября 2019 года. В него вошли невыпущенные песни с IMMXRTALISATIXN. Мини-альбом был выпущен эксклюзивно на Soundcloud.

Список композиций

Синглы 
Ведущий сингл альбома «GXING THE DISTANCE» был выпущен вместе с видеоклипом 13 июня 2019. По состоянию на июль 2020 клип на сингл имеет 3,2 миллиона просмотров.

4 июля 2019 был выпущен второй сингл альбома «ASK». Музыкальное видео для песни было выпущено в тот же день и по состоянию на июль 2020 имеет миллион просмотров.

Третий сингл альбома «UP. UP. UP.» был выпущен вместе с видеоклипом 8 августа 2019. В этой песне Scarlxrd рассказывает о своей карьере, о том, как она изменилась, как становилась лучше с годами. По состоянию на июль 2020, видеоклип имеет 3,7 миллиона просмотров.

20 августа 2019 был выпущен четвёртый сингл альбома «BACKWARDS». Клип на песню был выпущен 5 сентября 2019 и по состоянию на июль 2020 имеет 1,9 миллиона просмотров.

Оценки 

Альбом был встречен смешанными отзывами.

В Kerrang отметили, что «немногие песни выходят за рамки трёх минут, никогда не давая энергии упасть, хватая как можно больше, прежде чем перейти к следующему звуковому нападению. Это вид исполнителя, который отказывается сидеть неподвижно и застаиваться, постоянно прыгая от идеи к идее, но в формате альбома эти короткие песни могут начать становиться неразличимыми, и первоначальный выброс адреналина сменяется апатией».

Список композиций 
По данным Tidal.

История релиза

Примечания 

Альбомы Scarlxrd